Alick Buchanan-Smith peut faire référence à : 

  (1898–1984), officier de l'armée britannique et scientifique
Alick Buchanan-Smith (1932–1991), son fils, député conservateur britannique